Barsac (Drôme)
 Barsac (Gironde)
Bovendien:
 Barsac (geslacht), een geslacht van cicaden